Rehamna (provincie) - provincie in Marokko
 Skhour Rehamna - dorp in bovenstaande provincie
 Er Rehamna - berg in Tunesië